Червоное () — село в Долинском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 108 человек. Почтовый индекс — 28542. Телефонный код — 5234. Код КОАТУУ — 3521987503.

Местный совет 
28542, Кировоградская обл., Долинский р-н, с. Пышное

Ссылки 
 Червоное на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Долинского района (Кировоградская область)